Nazwisko Remak nosili:
 Patricia Remak (Patricia Remak-Boerenstam; ur. 1965), holenderska polityk
 Robert Remak  (1815–1865), polsko-niemiecki lekarz
 Robert Erich Remak  (1888–1942), niemiecki matematyk, syn Ernsta Juliusa
 Ernst Julius Remak (1849–1911), niemiecki neurolog, syn Roberta (1815–1865)
 Stephen Samuel Remak (1821–890), amerykański prawnik

zobacz też
 Remake